Гиллен:

 Гиллен, Джеймс (1885—1981) — спортсмен, гребец, чемпион Олимпийских игр.
 Гиллен, Кирон (род. 1975) — британский журналист и автор комиксов.
 Гиллен, Рэй (1959—1993) — американский рок-музыкант.
 Гиллен, Фрэнсис Джеймс (1855—1912) — этнограф, антрополог.
 Гиллен, Эйдан (род. 1968) — ирландский актёр телевидения, театра и кино.